Лига куп Француске () било је фудбалско такмичење које се играло у Француској. У купу су учествовали клубови из три најјаче дивизије у француском фудбалу. Најуспешнији клуб је Париз Сен Жермен са 9 освојених титула. Такмичење се последњи пут одржало 2019/20, након чега је укинуто.

Победници

Извори 

Национална фудбалска куп такмичења
Фудбал у Француској